«Санта-Клара» () — португальский футбольный клуб из города Понта-Делгада в автономном регионе Асориш на архипелаге Азорские острова. Выступает в Примейра-лиге. «Санта-Клара» является единственным клубом с Азорских островов, который выступал в Примейре. Главным конкурентом является «Операрио» из Лагоа. Другими конкурентами являются «Маритиму» и «Насьонал» с Мадейры. «Санта-Клара» самый западный профессиональный клуб Европы.

История 

Клуб основан в 1921 году, гостей принимает на стадионе «Сан Мигель», вмещающем 13 277 зрителей. Лучшим результатом в Примейре является 6-е место в сезоне 2020/2021, всего в элите клуб провёл 8 сезонов.

Достижения 
 Сегунда лига
 Победитель: 2000/01
 Сегунда дивизиу
 Победитель: 1997/98

Выступление в еврокубках 

 1R — первый раунд,
 2R — второй раунд.
 2QR — второй квалификационный раунд
 3QR — третий квалификационный раунд
 PO — раунд плей-офф

Текущий состав

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии
ФК «Санта-Клара»